Eric Powell pode se referir à: 
 Eric Powell (roteirista), escritor e desenhista, autor da série The Goon.
 Eric Powell (Futebol americano), jogador dos Buffalo Bills.
 Eric Powell (remador), remador do Reino Unido, vencedor das Olimpíadas de Verão de 1908. 
 Eric Powell, criador da banda 16volt

Desambiguação